Storch är ett i första hand tyskt efternamn, som också förekommer i icke-tysktalande länder. Den 31 december 2013 var 8 personer med efternamnet Storch bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Storch eller von Storch
 Arthur Storch, pseudonym för Franz Julius Schneeberger (1827–1892), österrikisk författare
 Dominik Storch (aktiv 1992–1997), tysk trumslagare
 Frederik Ludvig Storch (1805–1883), dansk målare
 Gilel Storch (1902–1983), lettisk-svensk företagare
 Hans von Storch (född 1949), tysk klimatolog och meteorolog, klimatskeptiker
 Heinrich Friedrich von Storch (1766–1835), rysk (balttysk) nationalekonom
 Karl Storch (1913–1992), tysk friidrottare, släggkastare
 Marcus Storch (född 1942), svensk civilingenjör och industriman
 Oscar Storch (1833–1896), dansk läkare
 Scott Storch (född 1973), kanadensisk musiker, musikproducent och låtskrivare
 Vilhelm Storch (1837–1918), dansk kemist

Se även 
 Fieseler Fi 156 "Storch", tyskt flygplan med ovanliga egenskaper

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn